BB Brunes – gruppo musicale pop rock francese
 Karen Brunés – scrittrice danese
 Lars Brunes – politico norvegese